In God we trust – oficjalna dewiza Stanów Zjednoczonych
 In God We Trust – album muzyczny zespołu Brand Nubian
 In God We Trust – album muzyczny zespołu Stryper
 In God We Trust, Inc. – album muzyczny zespołu Dead Kennedys 
 Trapista w Los Angeles (In God We Tru$t) – amerykańska komedia z 1980
 In God we trust – piosenka z musicalu Metro Janusza Stokłosy